El Municipio de Buenaventura es uno de los 67 municipios en que se divide el estado mexicano de Chihuahua. Su cabecera es San Buenaventura.

Geografía 
El municipio de Buenaventura se encuentra situado en el noroeste del estado de Chihuahua, en una zona de valles que formar la transición entre las estribaciones de la Sierra Madre Occidental y el desierto de Chihuahua. Tiene una extensión territorial de 7920.796 kilómetros cuadrados que representan el 3.2% de la extensión de Chihuahua.

Sus coordenadas geográficas extremas son 29° 30' - 30° 53' de latitud norte y 106° 28' - 107° 39' de longitud oeste y su altitud va de un mínimo de 1 100 a un máximo de 2 900 metros sobre el nivel del mar.

Limita al norte con el municipio de Ascensión, al este con el municipio de Ahumada, al sureste con el municipio de Chihuahua y al sur con el municipio de Namiquipa; al oeste limita con el municipio de Ignacio Zaragoza, el municipio de Galeana y el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Demografía 
Según el Conteo de Población y Vivienda de 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población del municipio de Buenaventura es 25 146 habitantes, de los cuales 49.7% son hombres y 50.3% son mujeres.

Localidades 
El municipio tiene un total de 53 localidades. Las principales localidades y su población son las siguientes:

Notas Históricas 
 1665 Su nombre es en honor de San Buenaventura de Fidanza, cuando los españoles fundaron la misión de San Buenaventura.
 1678 Los terrenos donde se encuentra fueron denunciados por doña Catalina de Villela, ante el gobernador de la Nueva Vizcaya, Lope de Sierra y Osorio. La señora los vendió a Antonio González de la Parra, de quien pasaron al Bachiller Daniel Pérez y éste los vendió de nuevo a la familia de la Parra. Dichos terrenos quedaron vacantes, en 1710 los denunció Nicolás Ponce, quien amparó cuatro sitios de ganado mayor.
Esta región dependió desde mediados del siglo XVII de la alcaldía mayor de San Antonio de Casas Grandes; a partir de 1760 del presidio militar de San Buenaventura (Galeana).
 1811 Al término de la Independencia se sustituyeron las alcaldías mayores y se establecieron las subdelegaciones reales, entre las que figuraba San Buenaventura.

En la Constitución de Cádiz, promulgada el 9 de marzo de 1820, figura el Valle de San Buenaventura como pueblo que eligió ayuntamiento.
 1826 El 5 de enero, el valle de San Buenaventura es partido del estado.
 1829 El 21 de septiembre, el valle de San Buenaventura deja de ser cabecera del partido del Valle de San Buenaventura, ya que se traslada al presidio de San Buenaventura.
 1837 El 16 de febrero, el Valle de San Buenaventura, pertenece al partido de Galeana, distrito Paso del Norte.
 1844 El 21 de noviembre, el Valle de San Buenaventura es municipalidad del partido de Galeana, distrito de Chihuahua.
 1847 El 8 de noviembre, el valle de San Buenaventura, es cabecera municipal de San Buenaventura, que pertenece al cantón Galeana.
 1855 El 17 de marzo, cambia su nombre a San Buenaventura, cabecera de la municipalidad del mismo nombre, que pertenece al partido de Corralitos de Galeana, distrito Bravos.
 1869 El 28 de enero, cambia el nombre a Valle de San Buenaventura, cabecera del municipio del mismo nombre, pertenece al cantón Galeana, distrito Guerrero.
 1878 El 31 de diciembre, se traslada al Valle de San Buenaventura, la cabecera del cantón Galeana.
 1887 El 18 de octubre, se suprime el cantón Galeana, el Valle de San Buenaventura es municipalidad del distrito Bravos y su cabecera sigue siendo San Buenaventura.
 1898 El 18 de febrero, San Buenaventura es cabecera del municipio del mismo nombre que pertenece al nuevo distrito Galeana.
 1995 La cabecera municipal cambia de nombre a San Buenaventura.

División administrativa 

 Buenaventura cuenta con algunas seccionales, entre las cuales están: Ejido Benito Juárez, Progreso y Ricardo Flores Magón. Sus poblaciones son su cabecera municipal San Buenaventura, Benito Juárez, Constitución, Ricardo Flores Magón(el carmen)y San Lorenzo, Barrio Carbajal, Barrio Los Flores, Rodrigo M. Quevedo, las colonias menonitas de Colonia el Valle, Pestañas, Cerro Blanco, entre otras.

Representación legislativa 

 Para la elección de diputados federales y locales, el municipio se encuentra inscrito en los siguientes distritos:

Local:
 Distrito electoral local 1 de Chihuahua con cabecera en Nuevo Casas Grandes.

Federal:
 Distrito electoral federal 7 de Chihuahua con cabecera en Cuauhtémoc.

Presidentes municipales 
 (1947) - (1950): Emilio Prado P.
 (1950) - (1953): Demetrio Parra
 (1953) - (1956): Ambrosio Rollo
 (1956) - (1956): Juan Terrazas
 (1957) - (1960): Proto Vega
 (1960) - (1963): Bernardino Vega B.
 (1963) - (1966): Salvador González
 (1966) - (1969): Alfonso Morales
 (Provisional 1969): Bernardino Vega B.
 (1970) - (1972): Romualdo Pérez
 (1972) - (1975): Teofilo Rodríguez
 (1975) - (1978): Lorenzo Perches
 (1978) - (1980): Rubén Ortega
 (1980) - (1983): Emilo Prado Terrazas
 (1983) - (1986): Gonzalo Caballero Castañeda
 (1986) - (1989): Oscar Acosta González
 (1989) - (1992): José Luis Rios A.
 (1992) - (1995): Manuel Fernández Ponce
 (1995) - (1998): Manuel Andres Rios M.
 (1998) - (2001): Alfredo Baca Trejo
 (2001) - (2004): Gonzalo Caballero Castañeda
 (2004) - (2007): Sabino González Carbajal
 (Provisional suplente): Cecilio Humberto Chávez Bencomo
 (2007) - (2010): Erasmo Vega Vega
 (2010) - (2013): Cecilio Humberto Chávez Bencomo
 (2013 - 2016): Juan Pablo Ruiz Solís
 (2016 - 2021): Miriam Caballero Arras

Enlaces externos 
 https://web.archive.org/web/20080115223513/http://municipios.chihuahua.gob.mx/buenaventura/

Referencias 

 https://web.archive.org/web/20070223203128/http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chihuahua/Mpios/08010a.htm

Municipios del estado de Chihuahua